Książę i żebrak – powieść Marka Twaina z 1882
 Książę i żebrak – film z 1937 roku
 Książę i żebrak – film z 1977 roku
 Książę i żebrak – film z 1990 roku
 Książę i żebrak – film z 2000 roku
 Książę i żebrak: hollywoodzka opowieść – film z 2007 roku
 Książę i żebrak – audycja radiowa (2014-2016, Rock Radio)